Тит Фульвий Юний Квиет () — римский император-узурпатор в 260—261 годах.

Квиет был сыном полководца Макриана Старшего и младшим братом узурпатора Макриана Младшего. Осенью 260 года Макриан Старший и префект претория Баллиста объявили императорами Востока Квиета и Макриана Младшего. В 261 году Макрианы предприняли поход на столицу империи — Рим, чтобы завладеть императорским престолом и империей, а Квиет и Баллиста остались на Востоке поддерживать порядок. Но им это не удалось. В это время Макрианы потерпели поражение от армии полководца узурпатора Авреола Домициана и были убиты, а Квиет спустя малый промежуток времени был убит правителем Пальмиры Оденатом. Квиет был консулом, но его не признали на Западе.

Литература 
 «История Августов». Тридцать тиранов. XIV.
 Körner, Christian, «Usurpers in the east: The Macriani and Ballista», s.v. «Usurpers under Gallienus», De Imperatoribus Romanis 
 Jones, A.H.M.; Martindale, J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. — Vol. I: AD260-395. — Cambridge University Press, 1971.
 

Тридцать тиранов